Aiguillon je priimek več oseb:
 Armand, duc d'Aiguillon, francoski general
 Emmanuel-Armand de Richelieu, duc d'Aiguillon, francoski državnik